Гео́ргий Петро́в:
 Петров, Георги (1865—1921) — болгарский революционер.
 Петров, Георгий (1954) — болгарский дзюдоист.
 Петров Драгиев, Георгий (1891—1959) — болгарский юрист, главный обвинитель Народного суда в 1944—1945.
 Петров, Георгий Александрович (1904—1939) — капитан государственной безопасности.
 Петров, Георгий Алексеевич (1912—1975) — советский архитектор.
 Петров, Георгий Георгиевич (1910—1944) — лётчик, капитан, Герой Советского Союза.
 
 
 Петров, Георгий Петрович (1742—1825) — протоиерей Смоленско-кладбищенской церкви в Санкт-Петербурге.
 Петров, Георгий Юрьевич (род. 1988) — казахстанский хоккеист.